Хрест Хоробрих — військова нагорода Польщі. Заснована 11 серпня 1920 року.
 Хрест хоробрих — відзнака Головнокомандувача Збройних сил України. Заснована в 2021 році.